Osoby noszące nazwisko Howell
 Anthony Howell (ur. 1971) – brytyjski aktor
 Arlene Howell (ur. 1935) – amerykańska aktorka, Miss USA z 1958 roku
 C. Thomas Howell (ur. 1966) – amerykański aktor
 Cedric Howell (1896–1919) – australijski pilot wojskowy
 Dara Howell (ur. 1994) – kanadyjska narciarka dowolna
 David Howell (ur. 1936) – brytyjski polityk i dziennikarz
 David Howell (ur. 1990) – brytyjski szachista
 James Howell (ur. 1967) – brytyjski szachista
 James Howell (ur. 1986) – amerykański lekkoatleta, sprinter
 Jeremiah Brown Howell (1771–1822) – amerykański prawnik i polityk
 Ken Howell (ur. 1958) – australijski duchowny katolicki, biskup
 Leonard Howell (1898–1981) – jamajski głosiciel ruchu Rastafari
 Matilda Howell (1859–1939) – amerykańska łuczniczka
 Max Howell (1927–2014) – australijski rugbysta, edukator i historyk
 Paul Howell (1951–2008) – brytyjski polityk i przedsiębiorca
 Tran Howell (ur. 1988) – amerykański lekkoatleta, sprinter

 Geografia
Miejscowości w USA:
 Howell – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
 Howell – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Box Elder
Gminy w USA:
 Howell (ang. Howell Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Howell (ang. Howell Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
 Howell (ang. Howell Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Howell
 Howell (ang. Howell Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Howell (ang. Howell Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Howell (ang. Howell County) – w stanie Missouri
W Wielkiej Brytanii:
 Howell – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)

 Inne
 (15091) Howell – planetoida z pasa głównego asteroid
 88P/Howell – kometa okresowa należąca do rodziny komet Jowisza
 Howell Mark I – amerykańska torpeda